Eqaluit Qeqertaat bezeichnet:
 Eqaluit Qeqertaat (Insel, Ivittuut) (Frokostøen), Insel im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Eqaluit Qeqertaat (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Eqaluit Qeqertaat (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqaluit Qeqertaat (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaluit Qeqertaat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland